Langanes kan syfta på följande platser:

Island 

 Langanes (halvö), Norðurland eystra, 
 Fontur (udde), Norðurland eystra, 

Robotskapade Islandförgreningar